Ауденарде — топоним и фамилия.

 Ауденарде — муниципалитет в Бельгии, в провинции Восточная Фландрия.

Фамилия 

 Ауденарде, Роберт ван (1663—1748) — фламандский живописец и гравёр на меди.